Ю́рий Влади́мирович Зы́царь (, Самара — , Санкт-Петербург) — советский и российский лингвист, басколог, почётный член Эускальцайндии, профессор.

В 1950 г. окончил отделение испанской филологии Ленинградского государственного университета. После обучения в аспирантуре в 1955 г. защитил кандидатскую диссертацию «Соотношение исконного и романского элементов в языке басков». Преподавал в вузах Орла, Куйбышева, Тбилиси (с 1976 г.). Создал советскую школу баскологии с преимущественным вниманием к баскско-кавказским языковым параллелям.

Избранная библиография 
 К проблеме соотношения исконного и романского элементов в баскском словаре. Автореферат дисс. на соискание уч. степ. канд. филол. н. Ленинград, 1955.
 О родстве баскского языка с кавказскими // Вопросы языкознания. 1955. № 5. С. 52—64.
 Проблема языка басков в свете её истории // Ученые записки Орловского государственного педагогического института. Т. XIII. Кафедра русского языка. Вып. V. Орел, 1958. С. 3—55.
 Пиренейские этимологии // Структурно-семантические исследования на материале западных языков. Межвузовский тематический сборник кафедр иностранных языков. Куйбышев, 1974. С. 305—323.
 Диалог находок и утрат // Техника — молодежи. 1975. № 6. С. 61—62.
 О так называемом эргативном пассиве // Известия Академии наук Грузинской ССР. Серия языка и литературы. 1977. № 2. Тбилиси. С. 106—111.
 К типологической характеристике эргативной структуры языка басков // Вопросы языкознания. 1977. № 3. С. 37—46.
 Введение в баскскую современность (о состоянии языка и культуры) // Литературная Грузия. 1980. № 2. С. 192—216.
 Кавказско-древневосточные связи баскского ola «хижина», alaba «дочь» // Кавказско-ближневосточный сборник. VI. Тбилиси, 1980. С. 165—178.
 О названиях раба, слуги и т. п. в картвельских и баскском языках // Известия Академии наук Грузинской ССР. Серия языка и литературы. 1980. № 2. Тбилиси. С. 131—137.
 О современном состоянии языка и культуры басков // Iberica. Культура народов Пиренейского полуострова / Отв. ред. Г. В. Степанов. Л., 1983. С. 174—195.
 О баскском глаголе «быть» // Известия Академии наук Грузинской ССР. Серия языка и литературы. 1984. № 1. Тбилиси. С. 127—150.
 Н. Я. Марр и современная баскология // Марр Н. Я. Баскско-кавказские лексические параллели. Тбилиси: Мецниереба, 1987. С. 8—51.
 Реконструкции в области баскского языка. Тбилиси: Мецниереба, 1988.
 Баскский язык // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 70—71.
 К происхождению некоторых соматических терминов языка басков («лицо» и другие) // Kartvelian heritage VII. Kutaisi, 2003. P. 146—171.
 El vasco jaun «señor» etc. (ensayo de una reconstrucción interna) // Fontes Lingvæ Vasconum. Studia et documenta. 22. 1976. Pamplona. P. 55—64.
 Sobre el pasivo del verbo vasco // Euskera. 22. 1977. Bilbao. P. 477—498. Также в: Fontes Lingvæ Vasconum. Studia et documenta. 28. 1978. Pamplona. P. 5—22.
 Sobre el sistema ergativo del vasco (ensayo de una comparación tipológica) // Fontes Lingvæ Vasconum. Studia et documenta. 29. 1978. Pamplona. P. 229—243.
 Los numerales del vascuence // Piarres Lafitte-ri omenaldia. Bilbo, 1983. P. 709—729.
 Über die baskische Benennung der Milch. Rekonstruktion // Sprachen Kaukasiens. Jena, 1984. P. 80—99.
 Reconstrucciones en el dominio del culto a la luna y a las ánimas (para la etimología del vasco argizagi) // Euskera. XXIX. 1984. Bilbo. P. 731—737.
 (соавт. Yrizar P. de) Los trabajos sobre el verbo izan y sus comparaciones // Euskera. XXIX. 1984. Bilbo. P. 755—782.
 Sobre los geminados semánticos de A. Tovar // Euskera. XXX. 1985. Bilbo. P. 439—444.
 Sobre los nombres vascos de la leche (reconstrucciones) // Fontes Lingvæ Vasconum. Studia et documenta. 47. 1986. Pamplona. P. 115—123.
 Escalera de compuestos de tipo mujer-criatura en el vasco // Fontes Lingvæ Vasconum. Studia et documenta. 49. 1987. Pamplona. P. 15—28.
 (соавт. Tchakhnachvili Ts. G.) Pour quelques comparaisons kharthvélo-basques du domaine du lexique de l’élevage // Fontes Lingvæ Vasconum. Studia et documenta. 53. 1989. Pamplona. P. 37—44.
 Reflexión sobre la teoría vasco-caucásica // Fontes Lingvæ Vasconum. Studia et documenta. No 66. 1994. Pamplona. P. 209—226.
 Sobre la categoría del acontecimiento en los idiomas, incluido el vasco (I) // Fontes Lingvæ Vasconum. Studia et documenta. 67. 1994. Pamplona. P. 387—394.
 Análisis crítico de los desarrollos etimológicos de Uhlenbeck y Michelena para el vasco ilargi «luna» // Fontes Lingvæ Vasconum. Studia et documenta. 83. 2000. P. 29—36.
 Notas etimológicas: vasco ezker, español izquierdo // Fontes Lingvæ Vasconum. Studia et documenta. 84. 2000. Pamplona. P. 211—238.
 Correspondencia Y. Zytsar — L. Michelena // Fontes Lingvæ Vasconum. Studia et documenta. 86. 2001. Pamplona. P. 111—122.
 (соавт. Zytsar Vl.) Sobre el origen del numeral «uno» en las lenguas de Eurasia partiendo del vasco // Fontes Lingvæ Vasconum. Studia et documenta. 88. 2001. P. 377—382.
 (соавт. Serrano R.) Sobre el origen del analitismo en la lengua vasca // Fontes Lingvæ Vasconum. Studia et documenta. 89. 2002. Pamplona. P. 5—26.
 (соавт. Zytsar A.) Para una tipología y etimología de los numerales 8 y 9 como derivados desde 10 // Fontes Lingvæ Vasconum. Studia et documenta. 90. 2002. Pamplona. P. 219—232.
 Sobre el origen de ciertos términos somáticos del Euskara (cara y otros) // Fontes Lingvæ Vasconum. Studia et documenta. 93. 2003. Pamplona. P. 309—328.
 Correspondencia Y. Zytsar — L. Michelena // Fontes Lingvæ Vasconum. Studia et documenta. 95. 2004. Pamplona. P. 165—178.
 Correspondencia Y. Zytsar — L. Michelena (y III) // Fontes Lingvæ Vasconum. Studia et documenta. 99. 2005. Pamplona. P. 453—462.

Примечания

Ссылки 
  Некролог Академии баскского языка 
  Памяти Юрия Зыцаря // Герника: журнал о баскской культуре. — 2009. — № 6.
  Зыцарь Ю. В. Дуб Герники — гимн и символ единства басков // Герника: журнал о баскской культуре. — 2008. — № 2.
  Зыцарь Ю. В. Из прошлого и настоящего баскологии в Грузии и России (часть первая) // Герника: журнал о баскской культуре. — 2008. — № 3.
  Зыцарь Ю. В. Из прошлого и настоящего баскологии в Грузии и России (часть вторая) // Герника: журнал о баскской культуре. — 2008. — № 4.
  Зыцарь Ю. В. Из переписки Ю. В. Зыцаря с академиком П. Боск-Жимперой (часть первая) // Герника: журнал о баскской культуре. — 2008. — № 4.
  Зыцарь Ю. В. Из переписки Ю. В. Зыцаря с академиком П. Боск-Жимперой (часть вторая) // Герника: журнал о баскской культуре. — 2008. — № 5.
  Зыцарь Ю. В. К переводу стихотворения Г. Арести «Дом моего отца» // Герника: журнал о баскской культуре. — 2008. — № 7.
  Зыцарь Ю. В. К портрету и героической биографии Кольдо (Луиса) Мичелены (часть первая) // Герника: журнал о баскской культуре. — 2008. — № 8.
  Зыцарь Ю. В. К портрету и героической биографии Кольдо Мичелены (часть вторая) // Герника: журнал о баскской культуре. — 2009. — № 1.
Лингвисты России
Баскологи
Почётные члены Эускальцайндии